История любви:

 Фильмы 
 История любви (фильм, 1933) — Франция
 История любви (фильм, 1944) — Великобритания
 История любви (фильм, 1951) — Франция
 История любви (фильм, 1970) — американский (США) художественный фильм в жанре любовной драмы, режиссёр Артур Хиллер.
 История любви (фильм, 1971) — Индия
 История любви (фильм, 1972) — Индия
 История любви (фильм, 1981) — Индия
 История любви (фильм, 1986) — Италия
 История любви (фильм, 1995) — Норвегия
 История любви (фильм, 2001) — Датский драматический фильм, режиссёр Оле Кристиан Мадсен.
 История любви (фильм, 2002) — совместный (Франция и Великобритания) художественный фильм, второй фильм режиссёра Даниэля Томпсона. 
 История любви (фильм, 2004) — Россия
 История любви (фильм, 2011) — Индонезия
 История любви (фильм, 2012) — США
  — Французский художественный фильм, режиссёр Элен Фийер.
 История любви (фильм, 2015) — Иран

Телесериалы 
 История любви (телесериал, 1995) — Бразилия
  — Индия

См. также 
 Враги. История любви (1989) — фильм производства США
 История любви и ножей — итальянский фильм 1971 года, режиссёр Серджо Корбуччи